India, oficialmente República de India, es un país asiático, antigua colonia británica, así también el término corresponde al gentilicio en género femenino para sus habitantes.
 
Los términos India o La India también pueden referirse, en esta enciclopedia:

Geografía e historia
al subcontinente indio, región geográfica que comprende la mayor parte de la India histórica, actualmente dividida entre los estados de India, Pakistán, Bangladés, Nepal y Bután;
a la  placa India, placa tectónica que incluye al subcontinente indio;
a la Antigua India, antiguas civilizaciones que existieron en el territorio actual de India y zonas aledañas;
a la India británica, administración colonial británica de la región del Indostán, es decir, lo que hoy en día son las naciones de India, Pakistán y Bangladés;
a la India portuguesa, el conjunto de posesiones portuguesas en la India, hasta su independencia en 1947;
a las Indias, término que por el que se conocieron, hasta entrado el siglo XIX, varias regiones de Asia y América;
a la India americana, término para designar una mujer aborigen americana;
 
Arte y espectáculos
a India, primer álbum de estudio de la cantante española Vega;
a India, una historia de amor, telenovela brasileña;
a India, nombre artístico de Shamika Brown, actriz pornográfica estadounidense;
a La India, nombre por el que es conocida Linda Viera Caballero, cantante puertorriqueña;
a La India de Oriente, o Luisa María Hernández (1920-2006), nacida en la Provincia de Santiago de Cuba, cantante cubana;
a India, película de Argentina dirigida en 1960 por Armando Bó.